Села:
 Виноградове — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Виноградове — Херсонська область, Херсонський район